Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 8 лютого 2022 року в Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу.

Чинна олімпійська чемпіонка Естер Ледецька кваліфікувалась на Олімпіаду, як і володарка бронзової медалі Ігор-2018 Рамона Терезія Гофмайстер, а срібна призерка Селіна Єрг не змогла цього зробити. Софія Надиршина вела перед у заліку Кубка світу 2021–2022 після п'яти змагань з паралельного гігантського слалому, що відбулися перед Олімпійськими іграми. На 2-му і 3-му місцях розмістилися Даніела Ульбінґ і Ладіна Єнні. Єрг виграла Чемпіонат світу 2021 року, а Надиршина і Юлія Дуймовіц посіли, відповідно, 2-гу та 3-тю сходинки п'єдесталу пошани.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікаційні спуски

Раунд на вибування

Примітки